Тёмный сахар (, также перевод Коричневый сахар)ː

Песни 
 Brown Sugar — песня 1971 года рок-группы The Rolling Stones.
 Brown Sugar — песня 1971 года рок-группы ZZ Top.
 Brown Sugar — музыкальный альбом 1964 года Фредди Роуч.
 Brown Sugar — музыкальный альбом 1995 года Ди Энджело.
 Brown Sugar — песня 1995 года Ди Энджело.

Фильмы 
 Тёмный сахар — британский фильм 1922 года режиссёра Фрэда Пола.
 Тёмный сахар — британский фильм 1931 года режиссёра Лесли Хискотта.
 Тёмный сахар — американский фильм 2002 года режиссёра Рика Фамуйива.